Manuel Becerra hace referencia a varios artículos:

Personas
Manuel Becerra y Bermúdez (1820-1896), matemático y político español, ministro con Amadeo I, Alfonso XII y durante la regencia de María Cristina;
Manuel Becerra Fernández (1867-1940), ingeniero y político español, ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes y ministro de Trabajo, Justicia y Sanidad durante la Segunda República Española;
Manuel Becerra Parra (1979-), escritor y naturalista español;

Lugares
Estación de Manuel Becerra, estación del Metro de Madrid, situada en la plaza Manuel Becerra;
Plaza de Manuel Becerra (anteriormente denominada Plaza de Roma), plaza de Madrid ubicada en la confluencia de las calles Alcalá, Doctor Esquerdo y Francisco Silvela, ejes viarios del distrito de Salamanca.